Die brasilianischen Kfz-Kennzeichen bestehen seit 1990 aus drei Buchstaben und vier Ziffern, getrennt durch einen Punkt. An der Kombination kann man den Bundesstaat der Erstzulassung erkennen. Zusätzlich enthalten die Kennzeichen ein Band über dieser Kombination, aus dem der Bundesstaat und die Gemeinde der Zulassung hervorgehen. Vorne steht eine Zwei-Buchstaben-Kombination für den Bundesstaat, gefolgt vom ausgeschriebenen Namen der Gemeinde. Die Farbe des Kennzeichens ist grau mit schwarzer Schrift. Öffentliche Fahrzeuge wie z. B. Taxen, Busse oder auch Lastkraftwagen haben rote Schilder mit weißer Schrift. Die Schilder bleiben fest dem Fahrzeug zugeteilt, bei einem Ortswechsel wird nur der kleine obere Teil mit der Ortsangabe und dem Kürzel für den Bundesstaat ausgetauscht. Das hintere Schild muss mit einer Plombe versehen fest am Fahrzeug angebracht sein. Die Farbe der Plombe zeigt das Jahr der letzten Fahrzeugüberprüfung.

Bundesstaatsabkürzungen

Zweibuchstabige Bundesstaatskürzel 

Diese Bundesstaatskürzel stehen auf dem Band oben auf dem Kennzeichen:

Dreibuchstabige Bundesstaatskürzel 
Es handelt sich hier um die drei ersten Buchstaben, denen eine vierstellige Zahl folgt.

Siehe auch 
 Liste der Kfz-Nationalitätszeichen

Weblinks

Einzelnachweise 

Brasilien
Straßenverkehr (Brasilien)